Крис О'Нил је освојила турнир. У финалу је савладала Бетси Нејџелсен са 6:3, 7:6.

Носиоци 

  Сју Баркер (четвртфинале)
  Рената Томанова (четвртфинале)
  Бет Нортон (друго коло)
  Аманда Тобин (прво коло)
  Рене Блаунт (друго коло)
  Синтија Дорнер (прво коло)
  Бетси Нејџелсен (финале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 

Отворено првенство Аустралије у тенису 1978.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно